Station Charleroi-West
 Station Charleroi-Zuid